

Топонім 
 Ніссін (日進市) — місто в Японії, у префектурі Айті.

Кораблі 
 Ніссін (日進) — японський крейсер часів російсько-японської та Першої світової війн.
 Ніссін (日進) - японський гідроавіаносець часів Другої світової війни. На службі протягом 1942-1943 років. Потоплений американською авіацією 22 липня 1943 року

Персоналії 
 Ніссін (日親) — японський монах буддистської секти Нітірен.